Тайц — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители:
 Тайц, Макс Аркадьевич (1904—1980) — советский учёный в области аэродинамики, теории реактивных двигателей и лётных испытаний воздушных судов.
 Тайц, Семён Миронович (1905—1989) — советский актёр, режиссёр и сценарист.
 Тайц, Яков Моисеевич (1905—1957) — советский детский писатель.

См. также 
 Тайцы — коренное население Таиланда.